Roosteren (Limburg): een plaats in de Nederlandse provincie Limburg; 
 Roosteren (voedselbereiding): een methode van voedselbereiding door stralingswarmte, waarbij het voedsel meestal op een rooster boven een warmtebron wordt gelegd;
 inroosteren: het opstellen van een werkrooster, lesrooster, dienstrooster;